Звери́нец () — первоначально: место, организованное для охоты; собрание диких животных в клетках. Исторический прототип зоопарка, предназначавшийся для организации охоты аристократов и царственных особ. Позднее — государственная либо частная коммерческая антреприза для демонстрации животных публике.

Исторические зверинцы 
 Королевский зверинец — здание по проекту Луи Лево; самая первая постройка, предпринятая Людовиком XIV в Версале (1662—1664).
  — старейший в мире зоопарк, организованный в Париже в составе Сада растений (1794).
 Зверинец — пейзажный парк в Гатчине; первоначально — владение графа Орлова, где тот содержал дичь для охоты.
 Зверинец — парк с прудами и фермой в Павловске, разбитый в 1780-х годах по проекту Чарльза Камерона.
 Зверинец — охотничье угодье в Царском Селе, с XIX века — пейзажная часть Александровского парка.
 Измайловский зверинец — зверинец в селе Измайлове в Москве, существовавший в XVII — начале XIX веков.

Топонимы 
 Зверинец — историческая местность на территории Печерского района Киева, некогда богатая дичью; см. также Зверинецкий монастырь
 Зверинец — исторический район в Павловске (ныне Санкт-Петербург).
 Зверинец — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Зверинец — деревня в Локнянском районе Псковской области
 Зверинец — село в Ростовском районе Ярославской области.
 Зверинец (Жверинас , ) — район Вильнюса.

Другое 
 Зверинец — кордон в Тосненском районе Ленинградской области; до революции здесь находился дом императорского обер-егеря.
 Зверинец — река, протекающая по территории Республики Коми, впадает в протоку Печоры Зверинец-Шар.
  — заповедная территория близ горы Вашингтон (штат Орегон, США), образованная в 1984 году.

В литературе и кино 
 «Зверинец Ватикана» — памфлет Жана де Бонфона, опубликованный в 1906 году.
 «Поместье-зверинец» — книга Джеральда Даррелла, опубликованная в 1964 году.
 «Зверинец» — 11 и 12 эпизоды научно-фантастического телесериала «Звёздный путь» (США, 1966).
 «Зверинец» — детективный фильм Сатьяджита Рея (Индия, 1967).
 «Зверинец» — кинокомедия Джона Лэндиса (США, 1978).
 «Зверинец» — драматический телесериал (США, 2015)

См. также 
 Вольер